La Coupe de Belgique 1998-1999 a vu la victoire du Lierse SK au Stade Roi Baudouin à Bruxelles.

Seizièmes de finale

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Feuille de match

Notes 

1999
Belgique
Coupe
Coupe